Zolling ist ein Ortsname:

 Zolling, Gemeinde im Landkreis Freising, Bayern
 Zolling (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Zolling (Hutthurm), Ortsteil des Marktes Hutthurm, Landkreis Passau, Bayern

Zolling ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Zolling (1924–1971), deutscher Journalist
 Theophil Zolling (1849–1901), deutscher Journalist, Herausgeber, Literaturkritiker und Romancier